Rozgrywki w piłce nożnej plażowej podczas III Plażowych Igrzysk Azjatyckich w Haiyan odbyły się w dniach od 16 do 21 czerwca 2012 roku. Rozegrano jeden turniej - mężczyzn - gdzie do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn, podzielonych na cztery grupy. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu), a po dwa najlepsze zespoły uzyskały awans do grup ćwierćfinałowych. Dalsze rozgrywki odbywał się w systemie pucharowym. Złoto zdobyła reprezentacja Iranu.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, +Z - mecze wygrane po rzutach karnych, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Mecze

16 czerwca 2012

17 czerwca 2012

18 czerwca 2012

Grupa B 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Mecze

16 czerwca 2012

17 czerwca 2012

18 czerwca 2012

Grupa C 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Mecze

16 czerwca 2012

17 czerwca 2012

18 czerwca 2012

Grupa D 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Mecze

16 czerwca 2012

17 czerwca 2012

18 czerwca 2012

Faza finałowa

Tabela końcowa

Bibliografia 
 

Dyscypliny na Plażowych Igrzyskach Azjatyckich 2012
2012 w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej plażowej